Ти́хая улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Бабушкина в тупик за Антокольский переулок.

История 
Первоначальное название Николаевская улица (от Ново-Александровской улицы до Московской линии Октябрьской железной дороги) известно с 1907 года, дано по Николаевской (ныне Московской) железнодорожной линии.

Современное название Тихая улица присвоено 22 февраля 1939 года в связи с тем, что улица идёт вдоль Еврейского кладбища, переименована в ряду улиц «намеченных к переименованию, как созвучных с именами врагов народа». Участок от Ново-Александровской улицы до улицы Бабушкина и у железнодорожной линии упразднены в 1960-е годы.

Достопримечательности 
 Машиностроительный техникум
 Подростково-молодёжный клуб «Ракета»
 Лентелефонстрой СМУ-1
 ОАО «Звезда»
 Преображенское еврейское кладбище (выхода с кладбища на Тихую улицу нет)

Примечания

Литература